Machmudow ist der Familienname folgender Personen:

 Akdschol Machmudow (* 1999), kirgisischer Ringer
 Iskander Kachramonowitsch Machmudow (* 1963), russisch-usbekischer Manager